Kappe (spät-althochdeutsch, lat. Lehnwort) bezeichnet:

 Kappe, in Logistik und Verpackungswesen einen Verschluss, zum Beispiel einer Flasche
 Kappe, enganliegende Mütze, zum Beispiel:
 Anstoßkappe
 Badekappe
 Baseballkappe
 Flügelkappe
 Mooskappe
 Schornsteinfeger-Kappe
 Narrenkappe
 Kappe (Bergbau), im Bergbau der obere Teil des Ausbaues
 Kappe, Teil beim Gewölbe
 Kappe, Teil einer Brücke; siehe Brücke#Kappe
 Kappe, versteifender Teil am Schuh
 Kappe, Kugelhaube in der Geometrie
 Kappe, Tragfläche bei einem Fallschirm oder Gleitschirm
 Kappe, früher Oberkleid, Mantel mit Kapuze
 Kappe, oberer, drehbarer Teil einer Windmühle
 Kappe, oberer Abschluss eines Pfahls bei einer Pfahlgründung
 Kappe, als Wursthülle vorgesehener Blinddarm des Schweines
 Tarnkappe:
 Tarnkappe#Tarnkappen in der Mythologie
 Tarnkappe#Tarnkappen in der Technik

Kappe ist oder war Name oder Namensbestandteil folgender geographischer Objekte:

Berge und Erhebungen (sortiert nach Höhe):
 Kappe (Rothaargebirge) (776,0 m), im Rothaargebirge bei Winterberg, Hochsauerlandkreis, Nordrhein-Westfalen
 Große Kappe (572,5 m), im Kaufunger Wald nahe Großalmerode, Werra-Meißner-Kreis, Hessen
 Kappe (Damshäuser Kuppen) (493,5 m), in den Damshäuser Kuppen, bei Damshausen (Dautphetal), Landkreis Marburg-Biedenkopf, Hessen
 Kleine Kappe (463,5 m), im Kaufunger Wald nahe Oberroßbach (Witzenhausen), Werra-Meißner-Kreis, Hessen

Ortsteile, Ortschaften:
 Kappe (Zehdenick), Ortsteil der Stadt Zehdenick, Landkreis Oberhavel, Brandenburg
 Kapice (Połczyn-Zdrój), Landgemeinde, Woiwodschaft Westpommern, Polen
 Kępa (Trzcianka), Ortschaft der Stadt Trzcianka, Woiwodschaft Großpolen, Polen
 Trudna, Ortsteil der Gmina Lipka, Woiwodschaft Großpolen, Polen

Kappe ist der Familienname folgender Personen:
 Christian Kappe (* 1971), deutscher Jazzmusiker, Komponist und Arrangeur
 Christine Kappe (* 1970), deutsche Schriftstellerin
 Dieter Kappe (1931–2013), deutscher Soziologe
 Friedrich von Kappe (1799–1883), preußischer Generalmajor
 Niko Kappe (* 1985), deutscher Lehrer, Journalist, Webvideoproduzent und Influencer
 Rainer Kappe (1943–2020), deutscher Jurist, Künstler und Herausgeber
 Ray Kappe (1927–2019), US-amerikanischer Architekt und Hochschullehrer
 Sandro Kappe (* 1985), deutscher Politiker (CDU)
 Siegfried Kappe-Hardenberg (1915–1989), deutscher Journalist und Verleger
 Walter Kappe (1905–1944), deutscher Nationalsozialist

Siehe auch:
 Cappe
 Kapp